Unicorn (englisch für „Einhorn“) steht für:

 Unicorn (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Zwergsechsaugenspinnen (Oonopidae)
 Unicorn Darts, ein englischer Hersteller von Sportartikeln für den Dartsport
 Unicorn, Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Blee Motors
 Mount Unicorn, Berg im Palmerland, Antarktika
 ein Startup-Unternehmen mit einer Bewertung ab 1 Milliarde US-Dollar, siehe Einhorn (Finanzen)

Unicorn ist der Name folgender Schiffe: 
 HMS Unicorn, mehrere Schiffe der Royal Navy
 USS Unicorn, zwei US-amerikanische U-Boote der Tench-Klasse 
 Unicorn (Schiff, 1948), ein in Finnland gebautes Segelfrachtschiff aus dem Jahr 1948, das auch für Filmaufnahmen diente

The Unicorn ist der inoffizielle Name für das (erdnächste?) mutmaßliche Schwarze Loch im Doppelsystem V723 Monocerotis

Siehe auch:
 Einhorn (Begriffsklärung)